

Данбі — місто, штат Нью-Йорк
 Данбі — місто, штат Вермонт